Il doppio del North of England Championships 1972 è stato un torneo di tennis facente parte del Women's International Grand Prix 1971.

Evonne Goolagong e Betty Stöve hanno condiviso il titolo perché la finale non è stata disputata per pioggia

Teste di serie 

 Evonne Goolagong (Campionessa)
 Virginia Wade (quarti di finale)
 Helen Gourlay (quarti di finale)
 Patti Hogan (secondo turno)

 Pat Pretorius (semifinali)
 Betty Stöve (Campionessa)
 Judy Tegart Dalton (primo turno)
 Karen Krantzcke (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

North of England Championships 1972